Tenenkou kan syfta på:

Geografi

Mali 

 Ténenkou, kretshuvudort, Mopti, 
 Tenenkou Cercle, krets, Mopti, 

Robotskapade Maliförgreningar